People Get Ready (band), een Amerikaanse indierockband
 People Get Ready (album van The Impressions), een album van de Amerikaanse R&B-groep The Impressions
 People Get Ready (single van The Impressions), een single van de Amerikaanse R&B-groep The Impressions
 People Get Ready (The Mooney Suzuki), een album van de Amerikaanse garagerockband The Mooney Suzuki
 People Get Ready (PE 2.0), een album van de Amerikaanse hiphopformatie PE 2.0
 People Get Ready (Russell Watson), een album van de Amerikaanse tenor Russell Watson
 People Get Ready: The Curtis Mayfield Story, een album van de Amerikaanse soulzanger Curtis Mayfield
 This Beautiful Mess/People Get Ready, een Nederlandse christelijke indierockband